La Maison de la vengeance est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Ric et Bourdon se rendent dans une maison hantée. Les enfants Sully en ont hérité et souhaitent la vendre. Tout le monde est à cran, y compris Albéric Lemoine, le vieux gardien. Il est vrai que les manifestations paranormales se multiplient. Tout vient de l'ancêtre Frédéric Sully, qui déterrait les cadavres pour des expériences médicales. Hermelin intervient pour détecter les esprits frappeurs, hélas en vain. Géry, le notaire, est retrouvé mort dans sa baignoire. La maison explose en partie.

Ric a rendez-vous avec un mystérieux personnage, scénariste de son état, qui n'est que le quatrième frère Sully, écarté par les autres. Mais il est tué avant que Ric puisse le rencontrer. Ric retourne dans la maison, où il manque de mourir écrasé entre deux murs avec Hermelin. Ils découvrent finalement que tout avait été provoqué par Lemoine, qui voulait conserver la maison.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Professeur Hermelin
 Grégoire, Renaud et Isabelle Sully : héritiers de la maison construite par Frédéric Sully
 Géry : notaire et amant d'Isabelle
 Albéric Lemoine : gardien de la maison

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1985